Katumba − miasto w Tanzanii

Osoby o tym nazwisku:
 Sula Katumba – ugandyjski bokser